Јелисеј се може односити на:
 Јелисеј, место у грчкој митологији
 Јелисеј (пророк)
 Јелисејска поља (Париз)